Франц Ге́рхардт фон Кю́гельген (; 26 февраля 1772 — 27 марта 1820) — немецкий  конца XVIII — начала XIX века, известный своими портретными работами и произведениями на историческую тематику. Был профессором в Академии художеств в Дрездене, а также членом как прусской, так и русской Академии художеств.

Его брат-близнец, Карл фон Кюгельген (), также был художником.

Биография 

Герхардт фон Кюгельген родился 26 февраля в Бахарахе, немецком городе, находящемся на берегу Рейна. Окончив школу в 1789 году, отправился изучать живопись в Кобленц.

В 1791, переехав в Бонн, пишет по заказу портреты для высокопоставленных особ: Максимилиана Франца Австрийского (великий магистр Тевтонского ордена), министра Августа фон Шпигеля, для графа Вальдштейна.

Затем Герхардт, совместно с братом, совершает образовательную поездку по странам Европы: они побывали в Риме, Мюнхене и Риге. Поездка спонсировалась Максимилианом Францем Габсбургским.

В 1800 году женится на . В браке у них появилось трое детей. Его первый сын, Вильгельм, родился в Санкт-Петербурге в 1802 году, и, также, когда вырос, стал художником. Двух других назвали Герхардом (сын, р. 1806) и Адельхайд (дочь, род. 1808).

Помимо политических и общественных деятелей Кюгелен также писал портреты ученых и людей искусства. Его перу принадлежат портреты Каспара Давида Фридриха, Иоганн Вольфганга Гёте, Иоганна Готфрида Гердера, Августа фон Коцебу, Фридриха Шиллера, Иоганна Готфрида Зойме, Людвига Уланда, Захарии Вернера, Кристофа Мартина Виланда, Карла Симона Моргенштерна и многих других писателей, художников и ученых своего времени.

В 1820 году Герхардт фон Кюгельген был застрелен грабителем, когда он шёл по дороге из своей студии в Лошвице, что в Дрездене. Похоронен на  в Дрездене.

Память 
Астероид 11313 Kügelgen, открытый 3 апреля 1994 года, был назван в честь Герхардта фон Кюгельгена.

Примечания

Литература 
 
 Gerhard von Kügelgen (1772—1820). Malerfreund und Kunstgefährte von Caspar David Friedrich in Dresden. Sonderheft der Dresdner Kunstblätter. 46.Jg. Galerie Neue Meister Dresden 2002
 Dorothee von Hellermann: Gerhard von Kügelgen (1772—1820). Das zeichnerische und malerische Werk. Reimer, Berlin 2001, ISBN 3-496-01229-3 (Werkverzeichnis)
 Wilhelm von Kügelgen: Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Hrsg. von Philipp von Nathusius. W. Hertz, Berlin 1870 (zuletzt bei Koehler und Amelang, München und Berlin 1996, ISBN 3-7338-0153-9)
 Karl-Ernst Linz: Die Bacharacher Malerzwillinge Gerhard und Karl von Kügelgen. Verein für die Geschichte der Stadt Bacharach und der Viertäler e.V., Bacharach 1997, ISBN 3-928022-63-6
 G. H. Mostar und R. A. Stemmle: Der Tod des Malers. Der Fall des Malers Kügelgen, in: Die Höllenmaschinen des Dandy Keith. Der Fall des Sprengstoffattentäters Thomas Keith und 5 andere Kriminalfälle. In der Reihe Justitia — Sensationelle Kriminalfälle. Goldmann, München 1967, S. 89
 Hans Schöner: Gerhard von Kügelgen. Leben und Werk. Selbstverlag, Mönkeberg 1982

Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Преподаватели Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)